Составы сборных третьего дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой 2014 года — это составы команд, участвовавших в этом турнире. Всего участвовало 6 команд (по три из Европы и Азии). Составы были объявлены незадолго до начала соревнований.

Общая таблица составов команд

Составы

Болгария 
Сборная Болгарии заявила 15 игроков и 3 вратарей за день до начала турнира. Ещё двоих нападающих она заявила 6 апреля.

Средние показатели команды:
 Возраст: 25 лет
 Рост: 179 см
 Вес: 79 кг
По данным: IIHF.com

Гонконг 
Сборная Гонконга заявила 18 игроков и 2 вратарей за день до начала турнира.

Средние показатели команды:
 Возраст: 26 лет
 Рост: 173 см
 Вес: 74 кг
По данным: IIHF.com

Грузия 
Сборная Болгарии заявила на турнир 15 игроков и 2 вратарей за день до начала турнира.

Средние показатели команды:
 Возраст: 24 лет
 Рост: 180 см
 Вес: 79 кг
По данным: IIHF.com

КНДР

Люксембург

ОАЭ

Примечания 

Чемпионаты мира по хоккею с шайбой 2014